

Niemcy 
 Deining – dzielnica gminy Egling w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Tölz-Wolfratshausen
 Deining – dzielnica gminy Irschenberg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miesbach
 Deining – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Neumarkt in der Oberpfalz